Камински може да се отнася за:
 Александър Камински (1903 – 1978), полски общественик
 Александър Камински (архитект) (1829 – 1897), руски архитект
 Бронислав Камински (1899-1944), руски офицер
 Януш Камински (р. 1959), полски оператор

Руски фамилни имена